Camille Muffat (1989-2015), nageuse française ;
 Frédéric Muffat (mort en 1913), acteur et auteur dramatique français ;
 Georg Muffat (1653-1704), compositeur allemand d'origine savoyarde ;
 Gottlieb Muffat (1690-1770), organiste et compositeur autrichien, fils de Georg ;
 Victor Muffat Jeandet (né en 1989), skieur alpin français.